Toroczkai ist der Familienname folgender Personen:

 László Toroczkai (* 1978), ungarischer Politiker
 Oszvald Toroczkai (1884–1951), ungarischer Maler